São Matias ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 São Matias (Beja)
 São Matias (Évora)
 São Matias (Nisa)